Объявлен ООН Международным годом океана (резолюция ООН 49/131).

События 
См. также: :Категория:1998 год

Январь 

 1 января
 В России в ходе деноминации вновь введена в обращение копейка.
 Начало вещания телеканала ТНТ.
 Взрыв в Москве на станции метро «Третьяковская». 3 раненых.
 Повстанцы хуту в Бурунди в ходе рейда убили в Бужумбура более 200 человек.
 В Казахстане стартовала пенсионная реформа.
 4 января
 Премьера российского сериала Улицы разбитых фонарей.
 Ураган над Британскими островами, северной Францией и частью Германии.
 
 Президентом Литвы избран Валдас Адамкус.
 4—10 января — Гололёд в Северной Америке
 7 января — после двух десятилетий вражды президент Ирана Мохаммад Хатами сообщил в интервью телекомпании CNN о пользе сближения между США и Ираном.
 8 января — В Махачкале похищены шведские миссионеры (лютеране) Паулина и Даниэль Брулин.
 .
 11 января
 Парламентские выборы на Кубе. Ассамблея расширена до 601 члена.
 Гражданская война в Алжире: 103 человека убиты в ходе рейда на деревню Сиди Хаммед 40 км западнее от Алжира. Алжирская пресса сообщает о 400 жертвах, убитых исламскими фундаменталистами.
 13 января 
 Самолёт Ан-32 компании Ariana Afghan Airlines рейса из Кандагара в Герат разбивается об гору в 70 милях к северу от Куэтта на перевале Ходжак. Все 51 человек на борту погибают (разбился из-за нехватки топлива).
 Правительственный вертолёт совершил аварийную посадку в Тверской области неподалёку от Торжка. На борту находились вице-премьер Б. Немцов, пресс-секретарь президента С. Ястржембский, глава службы протокола В. Шевченко и дочь Ельцина Татьяна Дьяченко с двухлетним сыном Глебом, которые летели в президентскую резиденцию на Валдае. Позже выяснилось, что сгорел один из датчиков температуры двигателя.
 14 января — в Екатеринбурге совершено покушение на губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.
 15 января 
 территория Восточной Славонии окончательно передана под управление Хорватии.
 На краснодарском вокзале обезврежена противотанковая мина (подозревали чеченских террористов).
 16 января — президенты Латвии, Литвы, Эстонии и США подписали в Вашингтоне американо-балтийскую Хартию партнёрства.
 17 января — взрыв у строящегося McDonald’s в Санкт-Петербурге, пострадавших нет.
 18 января — Александр Дзасохов избран президентом Северной Осетии.
 21—26 января — Визит Иоанна Павла II на Кубу.
 22 января — 89-й старт (STS-89) по программе Спейс Шаттл. 12-й полёт шаттла Индевор. Экипаж — Терренс Уилкатт, Джо Эдвардс, Джеймс Райли, Майкл Андерсон, Бонни Данбар, Салижан Шарипов (Россия), Эндрю Томас. Восьмая стыковка шаттла со станцией «Мир».
 24 января — В Альпах лавина накрыла группу школьников, погибли 9 подростков и двое преподавателей.
 25 января — в результате теракта тамильских повстанцев в Канди (Шри-Ланка) убиты 16 человек.
 26—27 января — в Брюсселе состоялось первое заседание Совета сотрудничества Россия-ЕС на уровне министров иностранных дел.
 27 января
 В ночь на 27 января близ села Хреновое Воронежской области терпит крушение поезд, шедший с Украины в Пензу: 13 вагонов с металлоконструкциями и 6 пустых цистерн сходят с рельсов. Жертв нет.
 В бирманском аэропорту  самолёт Fokker F-27 авиакомпании Myanmar Airways разбивается на взлёте вследствие отказа одного из двух двигателей. Из 45 человек на борту погибли 16.
 28 января — открыт Софийский метрополитен.
 29 января
 старт космического корабля Союз ТМ-27. Экипаж старта — Т. А. Мусабаев, Н. М. Бударин и Л. Эйартц (Франция).
 Взрыв в клинике, специализирующейся на абортах, в Бирмингеме (штат Алабама). Погибает полицейский и тяжело ранена медсестра. Ответственность за взрыв берёт американская экстремистская организация «Армия Всевышнего».
 30 января
 В Вашингтоне представители России, США, Канады, Японии, а также 11 государств, входящих в Европейское космическое агентство (Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Голландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания), подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства и эксплуатации международной космической станции «Альфа».
 Российская экспертная комиссия официально подтвердила подлинность найденных останков Николая II.
 31 января — 50-тысячный митинг против роста цен в Армении.

Февраль 

 2 февраля
 Катастрофа рейса 387 Cebu Pacific на Филиппинах. Самолёт Douglas DC-9 врезался в гору. 104 человека погибли.
 На Шиловском полигоне Сибирского военного округа, расположенном в 40 километрах юго-западнее Новосибирска, под гусеницами танка погибают четверо военнослужащих, столько же получают тяжёлые травмы.
 Наводнения на восточном (штат Флорида) и на западном (штат Калифорния) побережьях США.
 3 февраля
 Левон Тер-Петросян подал в отставку с поста президента Армении. Причиной отставки стал раскол в правительстве. И. о. президента стал Роберт Кочарян.
 Американский военный самолёт во время полёта перерезал корпусом у Кавалезе в итальянских Доломитах стальной трос фуникулера. Кабина падает в пропасть, все 20 пассажиров погибли.
 Во Владимирской области падает вертолёт Ми-8 МЧС России. Погибает один человек.
 4 февраля — землетрясение в районе границы между Афганистаном и Таджикистаном (афганская провинция Тахар), уносит жизни более 3 тыс. человек и разрушает около 2 тыс. домов.
 5 февраля — Борис Ельцин предупреждает Запад об опасности агрессии против Ирака: «Мы стали крепко на позицию, что нет силовому варианту, невозможно, это мировая война».
 6 февраля — наводнения в Буэнос-Айресе, в результате сильных паводков.
 7 февраля — в северных районах Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов, в ходе которого погибли более 4500 человек.
 7—22 февраля — XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано
 8 февраля
  одержал победу в 1-м туре президентских выборов на Кипре
 На Камчатке терпит катастрофу вертолёт Ми-8, принадлежащий компании «Камчатские авиалинии». Погибает один человек.
 9 февраля
 Второе покушение на Эдуарда Шеварднадзе. Его кортеж обстрелян из гранатомётов, сам он отделался лёгкими ранениями.
 Разрешена деятельность Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, старейшей оппозиционной партии Армении.
 10 февраля — Милли Меджлис Азербайджана принял решение об отмене смертной казни и замене её пожизненным заключением.
 11 февраля — в Москве произошёл пожар в здании постройки XIX века, которое занимало Министерство транспорта РФ (улица Рождественка, дом 1/4). В результате обрушилась несущая стена со стороны двора с 4-го по 7-й этажи. Пострадали 3 работника пожарной охраны, 3 сотрудника министерства были госпитализированы.
 14 февраля — Более 120 человек погибли в результате взрыва двух бензовозов в столице Камеруна.
 15 февраля
 Вблизи польской деревни  падает в озеро Снярдвы частный вертолёт Ми-2 с российскими туристами и польским экипажем. Погибло 7 человек.
 массовое убийство произошедшее в литовском селе Драучай, совершенное психически нездоровым человеком, в результате которого погибли в общей сложности 10 человек.
 Глафкос Клиридис был переизбран президентом Кипра во втором туре.
 Николай Меркушкин избран главой Мордовии.
 16 февраля
 Крупнейшая авиакатастрофа на Тайване: самолёт рейса 676 авиакомпании China Airlines, прибывавший в Таоюань из Бали, упал на землю и врезался в несколько домов близ аэропорта Чан-Кайши, погибли 196 человек на борту и 7 на земле.
 Директива 98/8/EC.
 19 февраля
 Приземление корабля Союз ТМ-26. Экипаж посадки — А. Я. Соловьёв, П. В. Виноградов и Л. Эйартц (Франция).
 Вскоре после взлёта в международном аэропорту Дюссельдорфа самолёта ДС-10 американской авиакомпании «Континентал эйрлайнз» с 236 пассажирами на борту поступает сигнал об обильном выделении дыма в одном из кондиционеров. Полёт решают прервать и через полтора часа самолёт благополучно возвращается в Дюссельдорф. Никто из пассажиров на пострадал.
 КНДР заявила о готовности начать диалог с политическими движениями и организациями Южной Кореи.
 20 февраля — на крупнейшую демонстрацию протеста в истории Хорватии в столице Загреб вышли десятков тысяч рабочих против экономической политики президента Франьо Туджмана. Демонстрация направлена против падения уровня жизни и роста безработицы.
 23 февраля — в ходе визита Генерального секретаря ООН К. Аннана в Ирак достигнуто соглашение о возобновлении сотрудничества Ирака со специальной комиссией ООН и условиях допуска международных инспекторов в президентские дворцы и иные объекты. Подписан меморандум о взаимопонимании между ООН и Ираком.
 26 февраля 
 Вступление Валдаса Адамкуса в должность президента Литвы.
 Солнечное затмение 26 февраля 1998 года
 26 февраля—1 марта — состоялся первый государственный визит президента Украины Л. Кучмы в Россию, во время которого был подписан Договор об экономическом сотрудничестве между двумя странами и Программа экономического сотрудничества на период 1998—2007 гг.
 27 февраля
 В воинской части, расположенной в городе Печоры Республики Коми, расстреляны рядовые Владимир Казаков и Андрей Горунович. Подробности происшедшего не установлены.
 Азербайджан и Исландия установили дипломатические отношения.
 27 февраля—1 марта — Сербская полиция атакована Армией освобождения Косова (AOK) в деревнях Ликошане и Чирез общины Глоговац, однако нанесла ответный удар. В результате боёв было убито 16 бойцов АОК, сербская полиция потеряла четверых убитыми и двоих ранеными. В ходе операции погибло 26 гражданских лиц (косовских албанцев), инициаторы нападения во главе с командиром Адем Яшари сумели скрыться. Это было первое серьёзное столкновение югославов с косовскими албанцами в преддверии Косовской войны.
 Февраль — корабль «Харта Римба» (), перевозивший пассажиров без соответствующей лицензии и разрешений на осуществление данной деятельности, потерпел крушение в Южно-Китайском море; отсутствие навыков у экипажа и недообеспеченность средствами спасения утопающих привели к гибели 325 человек.

Март 

 1 марта
 Вступило в силу соглашение «о партнёрстве и сотрудничестве» между Европейским союзом и Украиной.
 Руслан Аушев переизбран президентом Ингушетии.
 Армен Дарбинян стал премьер-министром Армении.
 3 марта
 в Екатеринбурге убит депутат палаты представителей Свердловской областной думы Григорий Степаненко.
 Ким Джон Пхиль стал и. о. премьер-министром Южной Кореи (17 августа утверждён в должности).
 5—7 марта — В результате боёв в косовском Преказе, в которых участвовала Специальная антитеррористическая группа Югославии, были убиты два командира АОК — братья Адем (один из лидеров АОК) и Хамез Яшари — и ещё 36 членов АОК, однако также жертвами стали 28 гражданских лиц (женщины и дети).
 6 марта — Парламентские выборы в Вануату. Премьер-министром в результате создания парламентской коалиции остался представитель партии Вануаку Дональд Калпокас.
 11 марта
 в Гомеле (Белоруссия) впервые состоялась трёхсторонняя встреча руководителей пограничных ведомств России, Украины и Белоруссии.
 на парламентских выборах в Дании лидирует Социал-демократическая партия премьер-министра Поуля Нюрупа Расмуссена и его партнёров по коалиции.
 12 марта — Норвежское правительство высылает пять российских дипломатов за шпионаж. Пять дней спустя, Москва высылает двух норвежских дипломатов с аналогичными обвинениями.
 16 марта — Роберт Кочарян одержал победу в первом туре на президентских выборах в Армении.
 17 марта — на ежегодной сессии ВСНП Чжу Жунцзи утверждён Премьером Госсовета КНР.
 18 марта — Россия официально учредила своё постоянное представительство в НАТО, которое должно обеспечивать весь комплекс отношений Россия — НАТО, включая их военное измерение, в соответствии с Основополагающим актом Россия — НАТО.
 19 марта — Евросоюз ввёл эмбарго на поставки оружия Югославии и остановил экспортные кредиты, пытаясь повлиять на разрешение кризиса в Косово.
 22 марта — На парламентских выборах в Молдове коммунисты завоевали 30 % голосов (40 мест) в парламенте.

 23 марта
 Отставка премьер-министра России Виктора Черномырдина. И. о. премьер-министра назначен Сергей Кириенко.
 Ураган в Индии (V=160 км/ч.).
 Задержаны 2 жителя Саратова, подозреваемые в похищении двух американских мормонов-миссионеров. Арестованные, по сообщению представителя группы общественных связей УФСБ по Саратовской области, признались в совершении указанного преступления.
 24 марта — в Джонсборо (Арканзас, США) двое подростков убили из огнестрельного оружия четырёх своих одноклассников и учителя.
 26 марта — на встрече на высшем уровне в Москве президент Борис Ельцин, канцлер Германии Гельмут Коль и президент Франции Жак Ширак договорились о тесной интеграции России в Европу.
 27 марта — НАТО объявила о начале тренировок албанских пограничников для охраны границы с Югославией.
 29 марта — на Украине прошли выборы в Верховную Раду по новой системе — смешанной (пропорционально-мажоритарной). Из 450 депутатов 225 были избраны по одномандатным избирательным округам, а 225 — по спискам от политических партий и блоков в многомандатном общегосударственном избирательном округе. По итогам голосования четырёхпроцентный барьер преодолели КПУ (24,65 %), Народный рух Украины (9,4 %; 32), избирательный блок СПУ и СелПУ «За правду, за народ, за Украину» (8,6 %), Партия зелёных Украины (5,4 %), Народно-демократическая партия (5 %; 17), Всеукраинское объединение «Громада» (почти 4,7 %; 16), Прогрессивная социалистическая партия Украины (4 %).

 30 марта
 Роберт Кочарян одержал победу во втором туре на президентских выборах в Армении.
 Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
 Гаврил Дежеу стал и. о. премьер-министром Румынии.
 31 марта
 Ураган «Яна» в Новой Зеландии (V=130 км/ч.).
 Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1160, вводящую эмбарго на поставки вооружений в Союзную Республику Югославию.
 Пассажирский самолёт BAe-748, на котором находилась футбольная команда «Лидс Юнайтед», упал сразу же после взлёта в лондонском аэропорту Станстед. Пилот попытался посадить машину, когда на высоте 40 метров взорвался один двигатель. Никто из 40 пассажиров и 4-х членов экипажа не пострадал.

Апрель 

 2 апреля — в 1:50 произошёл мощный взрыв у единственной действующей синагоги Латвии, Пейтау-шул. Зданию был нанесён значительный ущерб. Через несколько дней в портовом городе Лиепая неизвестные повредили мемориал жертвам Холокоста.
 3—4 апреля — в Лондоне прошла вторая встреча стран АСЕАН и ЕС (АСЕМ).
 4 апреля — по крайней мере 63 шахтёра погибли в аварии на шахте в районе города Донецка.
 5 апреля — в Японии, между островами Сикоку и Хонсю открыт мост Акаси-Кайкё, который дважды вошёл в книгу рекордов Гиннесса: как самый длинный подвесной мост — длина одного его пролёта составляет 1991 м — и как самый высокий мост, так как его пилоны поднимаются на 297 м, что выше девяностоэтажного дома.
 6 апреля — недалеко от здания российского посольства в Риге произошёл взрыв. Впервые в Латвии в подобном случае была применена противопехотная мина. Волна взрыва была направлена в сторону здания дипломатической миссии. Пострадавших не было.
 9 апреля
 по меньшей мере 107 паломников погибло в предместье Мекки в давке, которая возникла при выполнении одного из ритуалов Хаджа, когда паломники совершали обряд бросания камней в дьявола.
 Президент США Клинтон подал письменные распоряжения министерству обороны, государственному департаменту и министерству юстиции подготовить план по задержанию камбоджийского лидера Пол Пота.
 10 апреля — правительства Великобритании и Ирландии, восемь политических партий подписали соглашение о мире в Северной Ирландии.
 12 апреля — губернатором Пензенской и Липецкой области избраны В. К. Бочкарёв (60,0 %) и Олег Королёв (79,5 %) соответственно.
 14 апреля — В Екатеринбурге силами УВД города зверски разогнаны студенты в количестве (по официальным данным) около 4000 человек, протестовавшие против реформы образования.
 17 апреля
 90-й старт (STS-90) по программе Спейс Шаттл. 25-й полёт шаттла Колумбия. Экипаж — Ричард Сирфосс, Скотт Олтман, Ричард Линнехан, Кэтрин Хайр, Давид Уильямс (Канада), Джей Бакли, Джеймс Павелчик.
 Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1163, продлив мандат Миссии Организации Объединённых Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) до 20 июля.
 Раду Василе назначен премьер-министром Румынии.
 18—19 апреля
 В Сантьяго-де-Чили прошёл второй саммит американских государств. В нём приняли участие представители всех стран Американского континента за исключением Кубы. В ходе встречи официально начаты переговоры о создании к 2005 г. Американской зоны свободной торговли.
 В Каване (Япония) прошла вторая неофициальная встреча между президентом России Б. Ельциным и премьер-министром Японии Р. Хасимото.
 20 апреля
 16:47. Около Боготы, Колумбия. После взлёта из аэропорта Боготы — Эльдорадо по направлению в Кито, самолёт Boeing B-727-230 компании Air France падает спустя три минуты полёта у покрытой туманом вершины гор Серро эль Кабле, взрывается и сгорает. Все 53 человека на борту погибают. Самолёт использовался компанией Air France по лизингу компании TAME. Экипаж не повернул в нужном направлении после пролёта маяка Ромео, хотя диспетчер поставил его в известность, что самолёт сошёл с курса.
 Фирма Intel анонсировала процессор Pentuim II Xeon.
 21 апреля — Армения и Лаос установили дипломатические отношение.
 22 апреля — убийство экс-главы Национального банка Украины Вадима Гетьмана в Киеве.
 24 апреля
 Утверждение в должности премьер-министра России Сергея Кириенко.
 Несмотря на международные протесты, 22 человека казнены публично в столице и четырёх других городах Руанды за участие в массовых убийствах меньшинства тутси в 1994 году.
 26 апреля — в Карелии, Красноярском крае и Смоленской области прошли первые туры выборов глав регионов.
 27 апреля — Совет Европейского союза принял решение о распространении на Россию антидемпинговых процедур, применяемых к странам с рыночной экономикой.

Май 
 1—2 мая — Землетрясение в Японии (8 баллов).
 4 мая — спустя несколько часов после вступления в должность в Ватикане при загадочных обстоятельствах был застрелен 31-й командир Папской Швейцарской Гвардии Алоиз Эстерманн с женой.
 5 мая
 Примерно в 21:15 в Перу Boeing B-737-282, летевший из Икитоса в Андоас, разбивается при приближении к взлётно-посадочной полосе. Самолёт упал в болотистой местности, не долетев 3 миль до Андоаса. Из 87 человек на борту погибли 74. Были сообщения, что перед катастрофой в самолёт попала молния.
 В России вступила в силу Европейская Конвенция прав человека и основных свобод и признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека. Жители России получили возможность обращаться в международный орган, если они не смогли найти защиты своих прав внутри страны.
 Между сторонниками и противниками независимости Новой Каледонии и французским правительством подписано соглашение в Нумеа, в том числе предоставившее Новой Каледонии более высокую степень автономии.
 6 мая
 Начало вооружённых столкновений между Эритреей и Эфиопией из-за спорных пограничных территорий.
 На парламентских выборах в Нидерландах социал-демократы набрали 29,0 % голосов, консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию (ВСД) 24,7 %.
 12 мая — Президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и ответил на 14 вопросов, поступивших со всех концов мира. Сеанс онлайнового общения с публикой продолжался 30 минут.
 13 мая
 Индия провела ядерные испытания, став шестым государством «ядерного клуба».
 Армения и Кот-д’Ивуар установили дипломатические отношение.
 у здания синагоги на Новосущевской улице сработало взрывное устройство большой мощности. Двое служителей получили ранения. Разрушена одна из стен здания.
 15—17 мая — в Бирмингеме прошла встреча «большой восьмёрки». Россия впервые принимала участие во всех заседаниях в качестве полноправного участника.
 17 мая — президентом Республики Карелия избран Сергей Катанандов (49,4 %); губернатором Красноярского края избран Александр Лебедь (57,2 %); губернатором Смоленской области избран Александр Прохоров (67,3 %).
 18 мая — тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что привело к падению 30-летнего режима Сухарто.
 19 мая — Момир Булатович возглавил правительство СРЮ.
 20—26 мая — Вторая («шестидневная») грузино-абхазская война в Гальском районе Абхазии, заселённом преимущественно грузинами, которые покинули Абхазию во время войны 1992—1993 годов, но затем вернулись в свои дома. Созданные ими отряды самозащиты «Белый легион» и «Лесные братья» нападали на абхазские учреждения. 20 мая абхазские отряды при поддержке танков и артиллерии вторглись в Гальский район и, несмотря на ожесточённое сопротивление, к 26 мая установили контроль над ним. В ходе конфликта погибло более 600 человек. Международное вмешательство позволило остановить военные действия, но конфликт не был разрешён и привёл к новому вооружённому столкновению в 2008 году.
 21 мая
 президент Индонезии Сухарто ушёл в отставку после 33-х летнего пребывания на посту. В тот же день Бухаруддин Юсуф Хабиби стал новым президентом страны.
 Наводнения в Турции.
 24 мая — на парламентских выборах в Венгрии оппозиционный Союз молодых демократов (Фидес) одержал победу.
 25 мая
 Узбекистан и Уругвай установили дипломатичные отношения.
 сербской полицией и военизированными силами совершены массовые убийства в деревне Любенич близ Печа.
 26 мая — на Выборгской судоверфи завершены работы по оснащению оборудованием плавучего космодрома «Одиссей».
 28 мая
 Вслед за Индией ядерные испытания проводит Пакистан, ставший седьмым государством «ядерного клуба».
 В Люксембурге состоялось юбилейное заседание (первая годовщина) Совместного постоянного совета Россия — НАТО.
 29 мая
 В Министерстве юстиции РФ зарегистрирована общественно-политическая организация Партия пенсионеров, впоследствии Российская партия пенсионеров.
 Террористический акт в Петропавловском соборе, террорист Артур Елисеев был обезврежен и арестован группой захвата. Воспользоваться бомбой он не успел.
 Армения и Мальтийский орден установили дипломатические отношение.
 30 мая — На север Афганистана и юг Таджикистана обрушилось землетрясение силой 6,9 балла. Помощь пострадавшим затруднялась проливными дождями и военными действиями, которые вело движение «Талибан». В результате этого землетрясения погибли более 5 тысяч человек, десятки тысяч ранены.
 31 мая
 Состоялся первый тур президентских выборов в Колумбии. Ни один кандидат не сумел набрать 50 % + 1 голос, и во второй тур вышли два кандидата —  от Либеральной партии и Андрес Пастрана Аранго, член Колумбийской консервативной партии.
 На парламентских выборах в Сан-Марино Христианско-демократическая партия осталась крупнейшей партией парламента, получив 25 из 60 мест. Явка составила 75 %.
 Правительственные войска Камбоджи заняли последний оплот красных кхмеров.
 Май — начались массовые перекрытия железных дорог шахтёрами в знак протеста против длительных невыплат заработной платы.

Июнь 
 2 июня — 91-й старт (STS-91) по программе Спейс Шаттл. 24-й полёт шаттла Дискавери. Экипаж — Чарлз Прекорт, Доминик Гори, Франклин Чанг-Диаз, Уэнди Лоуренс, Джанет Каванди, Валерий Рюмин (Россия). Девятая (и последняя) стыковка шаттла со станцией «Мир».
 3 июня — железнодорожная катастрофа под Эшеде — крупнейшая в истории современной Германии. Погиб 101 человек, 88 ранены.
 4—5 июня — в Ялте на 4-й сессии Черноморского экономического сотрудничества главы государств и правительств 11 причерноморских стран подписали Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества.
 7 июня — в Элисте убита Лариса Юдина, советская и российская журналистка и политический деятель. В её убийстве был обвинён советник президента Калмыкии Илюмжинова.
 8 июня — несмотря на международные протесты, введена в эксплуатацию словацкая Моховцкая АЭС.
 9 июня — в урагане на западном побережье Индии погибли по крайней мере 1040 человек.
 14 июня — Муртаза Рахимов переизбран на пост Президента Республики Башкортостан на второй срок, набрав 70,2 % голосов.
 19—20 июня — парламентские выборы в Чехии. По итогам выборов Чешская социал-демократическая партия сформировала правительство. Новым премьер-министром стал Милош Земан.
 В ночь с 20 на 21 июня — Ураган в Москве и Московской области, в результате него погибли, по разным данным, от 8 до 11 человек. Около 150—200 человек получили ранения. Ураган 1998 года был самым разрушительным подобным стихийным бедствием в Москве после смерча 1904 года.
 21 июня
 Президентом Колумбии избран Андрес Пастрана.
 Леонид Потапов переизбран на пост Президента Республики Бурятия на второй срок, набрав 63,2 % голосов.
 22 июня
 Латвийский сейм принял поправки к закону о гражданстве, облегчающие возможность получения латвийского гражданства.
 Пять представительств ЕС в Белоруссии, а также Соединённых Штатов покидают страну в знак протеста против преследования со стороны властей своих послов см. Конфликт в Дроздах.
 Обострение отношений между КНДР и Республикой Корея после обнаружения и захвата северокорейской подводной лодки в территориальных водах Южной Кореи.
 23 июня — впервые в мире произведена имплантация искусственной клетки человеческого мозга.
 25 июня
 Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows 98.
 Состоялись выборы в Ассамблею Северной Ирландии. Это были первые выборы в Ассамблею, созданную по результатам Белфастского соглашения. 108 депутатов Ассамблеи были избраны по системе единственного передаваемого голоса. Явка на выборах составила 69,88 % (823 565 человек).
 Армения и ОАЭ установили дипломатические отношение.
 26 июня — убит мэр Нефтеюганска Владимир Петухов, позже по этому делу был осуждён сотрудник службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин.
 27 июня — во время сильного землетрясения на юго-востоке Турции 144 человека погибли.
 29 июня — Армения и Гватемала установили дипломатические отношение.

Июль 
 1 июля
 В Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.
 Потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 в Бурятии. 3 человека погибли.
 Азербайджан и Тунис установили дипломатические отношение.
 В ночь со 2 на 3 июля — в своём доме в деревне Клоково Московской области был застрелен депутат Государственной Думы II созыва, отставной генерал-лейтенант Лев Рохлин. В убийстве была обвинена жена Рохлина, в отношении неё выносился, затем отменялся судебный приговор. Тем не менее, по мнению ряда источников, настоящие убийцы и организаторы преступления не найдены.
 3 июля — российские шахтёры вновь заблокировали Транссибирскую железную дорогу, главную линию поставок между Востоком и Западом России, чтобы подчеркнуть значимость их требований о полной выплате многомесячной задолженности по зарплате. До этих событий, в конце мая 1998 года, шахтёрам пообещали выплатить зарплату, тем не менее, после первого частичного платежа, деньги снова не пришли.
 5 июля — в Алжире вступил в силу закон, согласно которому арабский язык объявлен единственным государственным языком.
 6 июля
 Президент России Б. Ельцин и президент Казахстана Н. Назарбаев подписали в Москве Декларацию о вечной дружбе и союзничестве и соглашение о разграничении северного сектора Каспийского моря.
 Виктор Орбан стал самым молодым премьер-министром в современной Венгрии.
 открыт международный аэропорт Гонконг, заменив старый аэропорт Гонконга Кайтак.
 7 июля
 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Об участии Палестины в работе ООН», расширяющую права палестинской делегации в ООН при сохранении статуса наблюдателя.
 В результате крушения на станции Бекасово I в Наро-Фоминском районе Московской области (ныне Троицкий округ Москвы) с участием двух пригородных электропоездов и путевой щебнеочистительной машины погибли четыре человека, трое получили ранения.
 9 июля
 Правительство Талибана в Афганистане призывает граждан в течение 15 дней отключить телевизоры, видеомагнитофоны и спутниковые приёмники. Это обосновалась тем, что телевидение нарушает мораль и вызывает психические заболевания.
 В 90 км от Якутска совершил аварийную посадку Ан-2, выполнявший санитарный рейс по маршруту Ангара — Иркутск. При посадке одна пассажирка из 9 получила травму.
 11—19 июля — В Москве прошли первые Всемирные юношеские игры
 13 июля
 премьер-министр Японии Рютаро Хасимото подал в отставку. 30 июля Кейдзо Обути избран новым премьер-министром.
 Через 7 минут после взлёта из города Рас-эль-Хайма в ОАЭ потерпел катастрофу грузовой самолёт Ил-76 минобороны Украины. Лайнер, мужественно отведённый от города лётчиками, упал в море. 8 погибших. В связи с этим происшествием на Украине приостановлены полёты самолётов ИЛ до выяснения причин ЧП.
 В Татарстане разбился вертолёт Ми-8 Казанского авиапредприятия. Он упал на землю во время планового облёта нефтепровода. Лётчики успели покинуть машину, материальный ущерб составил 400 тысяч рубей.
 14 июля — Почти полностью сгорел печатный центр крупнейшей ежедневной газеты Bild Zeitung, принадлежащий самой крупной газетной империи Германии — группе Axel Springer AG — в Эссене. Ущерб исчисляется несколькими миллионами марок.
 16 июля — Бразилия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.
 17 июля
 Морская буря уничтожила несколько деревень Папуа-Новой Гвинеи.
 Косовские албанцы захватили город Ораховац (Юго-Запад Косово).
 В Петропавловском соборе Петербурга захоронены останки, признанные останками семьи Николая II, последнего русского императора.
 18 июля
 катастрофа Ил-78, летевшего из Болгарии в Эритрею. Самолёт был зафрахтован у украинских военных фирмой Air Sofia.
 11 человек оказались в ловушке, когда в результате оползня обрушилась шахта в Лассинге. Предыдущей ночью шахта уже пострадала от оползня, и один из шахтёров оказался погребённым под землёй. На его поиски выслали команду из 11 мужчин, которых постигла та же участь ещё до того, как лифт спустил их на дно шахты.
 19 июля—4 августа — в Нью-Йорке прошли игры Доброй воли.
 26 июля — в КНДР прошли выборы в Верховное народное собрание, это были первые выборы после смерти лидера КНДР Ким Ир Сена в 1994 году и перехода власти к его сыну Ким Чен Иру. В каждом округе выдвигался только один кандидат в депутаты, по данным агентства ЦТАК, явка на выборы составила 99,85 %, и 100 % избирателей отдали свои голоса в пользу зарегистрированных кандидатов.
 30 июля
 под Иркутском разбился пассажирский вертолёт Ми-8. Из 14 человек 5 в тяжёлом состоянии, погиб двухлетний ребёнок.
 Авиалайнер Beechcraft 1900D авиакомпании Proteus Airlines выполнял внутренний рейс YS 706 по маршруту Лион—Лорьян, но во время пролёта над Бискайским заливом экипаж решил совершить облёт трансатлантического лайнера «SS Norway», и в результате произошло столкновение с частным самолётом Cessna 177RG Cardinal. Погибли все находившиеся на обоих самолётах 15 человек — 12 пассажиров и оба пилота рейса 706 и пилот «Сессны».
 Июль — в селе Клечка совершенно убийство 22 гражданских сербов членами АОК.
 Июль—Август — в Луганске горняки краснодонских шахт им. Баракова, «Дуванная», «Краснодарская-Южная» и «Суходольская-Восточная» пикетировали облгосадминистрацию и облсовет, руководителями которых тогда были Александр Ефремов и Виктор Тихонов, с требованием погасить задолженность по зарплате за 2,5 года.

Август 
 3 августа
 В Самаре загорелся городской Дом печати. На следующий день в киосках «Роспечати» не было ни одной свежей газеты.
 В Афганистане вооружённые силы движения Талибан заняли главный оплот антиталибской коалиции на севере страны — город Мазари-Шариф.
 6 августа — в селе Новодмитриевка Нижегородской области взорвался газ в жилом 16-квартирном двухэтажном доме, погибло 7 человек.

 7 августа
 в результате террористических актов против посольств США в Кении и Танзании погибли более 200 человек.
 Армения и Панама установили дипломатические отношение.
 11 августа — британская рок-группа Rolling Stones впервые выступила в Москве.
 11—12 августа — в ходе столкновений у деревни Глоджане вооружённые силы Югославии и сербская полиция выдвинулись на позиции АОК, которая укрепилась в деревнях, населённых этническими косовскими албанцами.
 12 августа — Титан-IV взрывается после старта с мыса Канаверал, из-за короткого замыкания в системе наведения.
 13 августа — старт космического корабля Союз ТМ-28. Экипаж старта — Г. И. Падалка, С. В. Авдеев и Ю. М. Батурин.
 14 августа — президент России Борис Ельцин заявил о том, что девальвации в стране не будет.
 15 августа — в результате самого кровавого теракта в Оме за время конфликта в Северной Ирландии погибло 29 человек, свыше 220 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка Подлинная Ирландская республиканская армия, именно они заминировали автомобиль Vauxhall Cavalier.
 17 августа
 Правительство Российской Федерации объявило дефолт. 23 августа правительство было отправлено в отставку с возложением исполнения обязанностей премьера на В. С. Черномырдина.
 Президент США Билл Клинтон дал показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.
 20 августа — в ответ на теракты против американских посольств в Африке ВМС США атакуют крылатыми ракетами предполагаемые объекты террористической инфраструктуры в Судане (фармацевтическая фабрика «Аль-Шифа» в Северном Хартуме) и Афганистане.
 24 августа — в День независимости Украины состоялся разгон протестующих горняков. Впервые в независимой Украине против участников мирной акции были применены специальные средства: дубинки и слезоточивый газ. Вследствие столкновения пострадали 22 шахтёра, 12 работников «Беркута» и 3 сотрудника милиции.
 25 августа — приземление корабля Союз ТМ-27. Экипаж посадки — Т. А. Мусабаев, Н. М. Бударин и Ю. М. Батурин.
 27 августа — Народная объединённая партия получила большинство на прламентских выборах в Палате представителей Белиза. Саид Муса был избран премьер-министром страны.
 29 августа
 Катастрофа Ту-154 в Кито, погибли 80 человек.
 56-ю милями западнее Катманду (Непал) 46 человек погибают в оползне.
 30 августа
 Катастрофа Ми-2 на озере Плателяй — крупнейшая авиакатастрофа в Литве (11 погибших).
 Наводнение в Уттар-Прадеш, Индия. Погибли более 1000 человек.
 31 августа
 На территории Латвии прекращает свою работу последний военный объект России — Центр наблюдения за космическими объектами в Скрунде, а проще, радиолокационная станция противоракетной обороны, демонтаж которой начнётся с 1 сентября.
 в связи с болезнью Х. М. Бунневика Анне Энгер стала и. о. премьер-министра Норвегии (до 24 сентября).

Сентябрь 
 1—2 сентября — в Москве проходит двухдневный саммит с участием президента России Б. Н. Ельцина и президента США Б. Клинтона. Во время саммита помимо вопросов безопасности в мире, обсуждался финансово-экономический кризис в России. По итогам встречи президент Билл Клинтон обещает Борису Ельцину помощь со стороны США, если Россия продолжит двигаться по пути реформ.

 2 сентября — самолёт MD-11 авиакомпании Swissair выполнявший рейс SR-111 (SWR-111) Нью-Йорк—Женева в результате возникшего в кабине пожара потерял управление и упал в Атлантический океан недалеко от бухты Маргаретс, Канада. На борту находились 215 пассажиров и 14 членов экипажа. Все они погибли.
 2—3 сентября — в Дурбане (ЮАР) прошла 12-я конференция глав государств и правительств стран — членов Движения неприсоединения. В саммите приняли участие представители 113 государств. В ходе переговоров принята Дурбанская декларация для нового тысячелетия и итоговый документ конференции.
 4 сентября
 В Великобритании вышла программа «Who Wants to Be a Millionaire?».
 Взрыв на улице Пархоменко в Махачкале, в результате которого 18 человек погибли, 91 ранен, разрушено 28 домов.
 5 сентября
 Пятеро матросов захватили заложников на ядерном полигоне на Новой Земле в Архангельской области.
 на Мальте прошли всеобщие парламентские выборы. В результате выборов победу одержала Националистическая партия, получившая 35 из 65 мест парламента. Премьер-министром страны стал лидер партии Эдвард Фенек Адами.
 Юрий Лужков открыл обновлённую Московскую кольцевую автомобильную дорогу. После масштабной реконструкции на МКАД появились 146 мостов и путепроводов, 70 пешеходных переходов и 12 тоннелей.
 Ким Ир Сену был присвоен почетный титул Вечного президента КНДР.
 7 сентября — в США основана компания Google.
 9 сентября
 Отказ системы управления ракеты-носителя среднего класса «Зенит-2» привёл к потере 12 спутников системы связи Глобалстар.
 Боевиками АОК под командованием Рамуша Харадиная была учинена расправа по меньшей мере над 34 косовскими сербами и албанцами.

 11 сентября
 Евгений Примаков стал Председателем Правительства РФ.
 На базе военно-морского флота «Скалистый» Кольского полуострова матрос-срочник, проходивший службу на атомной подводной лодке К-157 «Вепрь», застрелил восемь сослуживцев и тяжело ранил офицера, а затем в течение нескольких часов скрывался в торпедном отсеке подводной лодки. Несмотря на многочасовые переговоры с участием психолога и просьб сдаться, которые высказывали мать и брат матроса, прибывшие на место происшествия, он не только не сдался, но и пригрозил взорвать одну из торпед, находившуюся в отсеке. В итоге матрос, совершивший преступление, был убит при спецоперации, проведённой подразделением ФСБ.
 12 сентября — ФБР арестовало Херардо Эрнандеса, Рамона Лабаньино, Рене Гонсалеса, Фернандо Гонсалеса и Антонио Герреро. «Кубинская пятёрка» была обвинена в 26 преступлениях, в числе которых заговор с целью совершения преступлений против США, шпионаж и соучастие в умышленном убийстве. С момента ареста и до 3 февраля 2000 года члены «пятёрки» провели 17 месяцев в одиночном заключении.
 18 сентября — учреждение Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами.
 23 сентября — в условиях продолжающихся столкновений в Косово между сербскими силами безопасности и албанской Армией освобождения Косово Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1199, в которой потребовал обеспечить урегулирование косовской проблемы мирными политическими средствами.
 24 сентября — в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.
 25 сентября
 Начало вещания телеканала «MTV Россия».
 Примерно в 09:00 около Надора, Марокко, самолёт British Aerospace BAe-146-100 компании Paukn падает в лес, расположенный на холме в 20 милях к северу от Надора и в 12 милях от места назначения, выполняя рейс из Малаги, Испания, в Испанский анклав Мелилья. Все 38 человек, находящихся на борту, погибают.
 25—26 сентября — парламентские выборы в Словакии. Несмотря на то, что по итогам выборов ДЗДС набрало больше голосов, чем любая другая партия, Словацкая демократическая коалиция, Демократическая левая партия Словакии, Партия венгерской коалиции и Партия гражданского взаимопонимания сформировали правящую коалицию. Новым премьер-министром страны стал Микулаш Дзуринда. Также прошел референдум о запрете приватизации стратегически важных государственных компаний. Хотя его одобрили 84,3 % проголосовавших, явка составила всего 44,1 %, и референдум был признан недействительным из-за недостаточной явки.
 26 сентября — в лесу недалеко от деревни Горне Обрине совершенно убийство 21 косовского албанца, принадлежащих к одной и той же семье. Среди жертв были женщины и дети.

 27 сентября — на парламентских выборах в Германии победили социалисты во главе с Герхардом Шрёдером, который заменил Гельмута Коля, бывшего на посту канцлера 16 лет. Спустя месяц партия вступила в коалицию с «зелёными», которые добавили 6,7 % голосов, и Шрёдер официально занял пост канцлера.
 29 сентября — финансовый кризис в Японии привёл к самому крупному после второй мировой войны банкротству. О нём объявила лизинговая компания «Джапан лизинг корпорэйшн», долги которой превысили 16 млрд долл.
 30 сентября
 Впервые в России отмечается День Интернета.
 13:50, в море у Мантара, Шри-Ланка. Самолёт Ан-24RV компании Lionair вылетает из Палэй в Коломбо. Через десять минут после взлёта самолёт пропадает с экранов радара. Борт падает в море в 35 морских милях к северу от Мантара. Все 55 человек на борту погибают. Самолёт был сбит повстанцами LITE (Тигры Освобождения Тамил Илама).

Октябрь 
 1 октября
 Начало вещания ТВ-3 (в Москве).
 ОАО «Авиастар» выпущен первый магистральный пассажирский самолёт Ту-204-120 с двигателями фирмы «Rolls-Royce plc» по контракту с «Kato Aeromatik» (Египет).
 3 октября — парламентские выборы в Латвии. Явка составила 71,9 %. Народная партия стала крупнейшей партией в Сейме, получив 24 из 100 мест. Одновременно с парламентскими выборами прошёл референдум об отмене принятых Сеймом 22 июня 1998 года поправок к латвийскому Закону о гражданстве, расширявших возможности натурализации и получения латвийского гражданства для проживающих в Латвии лиц. Отмена поправок не была одобрена, и они вступили в силу.
 7 октября
 На телеканале The WB показан первый эпизод культового американского телесериала о трёх ведьмах «Зачарованные».
 Коммунисты и профсоюзы России провели всеобщую забастовку протеста против политики Бориса Ельцина.
 8 октября
 Образован Центр специального назначения Федеральной Службы Безопасности РФ (ЦСН ФСБ РФ).
 По указанию Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля. Начало расследования «дела Mabetex».
 10 октября — Кинду (Демократическая Республика Конго). Вскоре после вылета из аэропорта Кинду в Киншасу самолёт Boeing 727 компании Congo Airline разбивается в джунглях, в результате повреждения двигателя ракетой, выпущенной повстанцами Тутси. Все 41 человек на борту погибают.
 11 октября — Гейдар Алиев переизбран президентом Азербайджана на второй срок.
 13 октября — Совет НАТО принял политическое решение о нанесении бомбовых ударов по СРЮ по истечении 96 часов. 16 октября срок был продлён до 27 октября.
 15 октября — Эмиль Джамиль Лахуд избран парламентом Ливана на должность президента страны сроком на шесть лет (24 ноября приведён к присяге).
 15—23 октября — в США в ходе встречи между премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху и руководителем палестинской автономии Я. Арафатом подписаны соглашения о выводе израильских войск и разграничении зон контроля на западном берегу Иордана и в полосе Газа.
 16 октября — бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет помещён под домашний арест во время своего лечения в Великобритании.
 17 октября — в Киргизии прошёл конституционный референдум о введение частной собственности на землю для граждан Кыргызстана; изменение в распределении мест в парламенте — увеличение числа мест в Законодательном собрании от 35 до 60 и сокращение количества мест в Собрания народных представителей от 70 до 45, удаляя право депутатов изменить национальный бюджет без утверждение правительства, увеличения свободы независимые СМИ Кыргызстана, и ограничение уровня правовой иммунитет присуждена депутатов.
 в ночь на 20 октября — в Грузии вспыхнул мятеж полковника Акакия Элиавы, бывшего офицера звиадистов вблизи Кутаиси, второго по величине города Грузии. После провала мятежа Элиава, его последователи скрылись в лесах Самегрело. Он создавал постоянные проблемы для правительства до тех пор, пока не был убит спецотрядом МГБ в 2000 году.
 21 октября — Массимо д’Алема стал преемником Романо Проди на посту премьер-министра Италии.
 22 октября — Узбекистан и Ливан установили дипломатичные отношения.
 23 октября — в Буффало (США) снайпером убит доктор , производивший аборты.
 24 октября — Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1203 по Косову, которая запустила реализацию соглашений СРЮ с ОБСЕ (о миссии по проверке) и с НАТО (о воздушном наблюдении). В резолюции зафиксировано, что в случае чрезвычайных обстоятельств могут приниматься только такие меры обеспечения безопасности международного персонала данных миссий, которые одобрены Белградом в рамках упомянутых соглашений. Одновременно в резолюции ужесточались требования к косовским албанцам, включая немедленное прекращение террористической деятельности. Но так как в тексте в целом не отвергалась идея применения силы против Белграда, Россия и Китай воздержались.
 25 октября — В Грозном убит начальник Управления по борьбе с похищениями людей Шадид Баргишев. Случилось это в тот же день, когда в Чечне была объявлена широкомасштабная операция против похитителей людей. Автомобиль Баргишева был взорван на подъезде к штаб-квартире управления. От тяжелейших ранений он скончался в больнице. На следующий день в Грозном будет совершено покушение на верховного муфтия республики — Ахмата Кадырова.
 26 октября — в Бразилия (Бразилия) президенты Перу и Эквадора подписали соглашение о разрешении территориальных споров между двумя странами.
 27 октября—4 ноября — Ураган «Митч» в Центральной Америке.
 29 октября
 92-й старт (STS-95) по программе Спейс Шаттл. 25-й полёт шаттла Дискавери. Экипаж — Кёртис Браун, Стивен Линдси, Стефен Робинсон, Скотт Паразински, Педро Дуке (Испания), Тиаки Мукаи (Япония), Джон Гленн. Гленн совершает второй полёт в возрасте 77 лет и 103 дней.
 Пандели Майко назначен на пост премьер-министра Албании.
 Сейм Латвии принял «Декларацию о латышских легионерах Второй мировой войны». Согласно комментариям и разъяснениям в СМИ, этим документом правительству Латвии вменяется в обязанность требовать от стран-оккупантов и их правопреемников компенсации за ущерб, причинённый мобилизацией в оккупационные армии, а также заботиться об устранении посягательств на честь и достоинство латышских воинов в Латвии и за её пределами. МИД и Госдума России назвали данную декларацию «откровенно провокационной».
 30 октября
 в городе Гётеборг на молодёжной дискотеке вспыхнул пожар, от огня и дыма погибли 63 подростка.
 Самолёты НАТО начинают контрольные полёты над Косово.
 31 октября — Ирак вновь заявил о прекращении сотрудничества со Специальной комиссией ООН вплоть до отмены международных санкций.

Ноябрь 
 1 ноября
 14:32, около Кецальтенанго, Гватемала. Чартерный самолёт Douglas DC-3C падает в тумане в гористой местности через 45 минут после вылета из Плайя-Гранде, Гватемала. Из 18 человек на борту погибают 11. Рейс возвращался из Плайя-Гранде с медицинским персоналом на борту, призванным оказать помощь жертвам урагана.
 В бывшей югославской Республике Македонии правая оппозиция набрала абсолютное большинство на парламентских выборах.
 3 ноября — Директива 98/83/EC.
 3—10 ноября — в Таджикистане вспыхнул антиправительственный мятеж бывшего полковника спецбригады МО РТ Худойбердыева в Ходженте и Согдийской области, который закончился разгромом мятежников.
 4 ноября — пенсионер и внештатный корреспондент газеты «Русская правда» (Подольск) Иван Орлов на автомобиле «Москвич-2140» выехал на Красную площадь и взорвал его перед Спасскими воротами. Мощность взрыва была эквивалентна 400—600 граммам тротила. В результате этого взрыва были серьёзно ранены три сотрудника ФСО РФ — капитан Роман Храпель, прапорщик Дмитрий Комаров и рядовой Михаил Бобров. Террорист был задержан, против него было возбуждено уголовное дело.
 5 ноября
 Постановление ФКЦБ России № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
 СБ ООН принял резолюцию № 1205, в которой потребовал от Ирака отменить решение о приостановлении сотрудничества со Специальной комиссией ООН.
 7 ноября — Сражение в центре Баку: сотрудники спецподразделений силовыми методами разогнали демонстрацию, организованную оппозицией.
 8 ноября — в Венесуэле состоялись парламентские и региональные выборы.
 9 ноября — в Великобритании окончательно отменена смертная казнь.
 13 ноября — НАТО принимает решение о посылке в Македонию 1700 солдат для возможного вторжения в Косово.
 17 ноября — Совет Безопасности ООН осудил Союзную Республику Югославию за её неспособность выполнить ордера на арест, выданный Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). Совет Безопасности напомнил об Общем рамочном соглашении и выразил сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны Союзной Республики Югославии с МТБЮ.
 17—18 ноября — в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошёл саммит АТЭС. В ходе его работы в число членов организации официально вошли Россия, Вьетнам и Перу.
 19 ноября — Северно-ирландский акт (1998).
 20 ноября
 У подъезда своего дома в Санкт-Петербурге застрелена Галина Старовойтова, русский политик, депутат Госдумы.
 Россия запустила первый элемент МКС — функционально-грузовой блок «Заря». Начало строительства Международной космической станции.
 22 ноября 
 На референдуме в Албании был решён вопрос о необходимости принятия новой конституции («по европейским нормам, но с учётом албанской специфики»), в пользу которого высказались 92 % участников (в референдуме приняли участие немногим более половины всех избирателей).
 В Рединге (графство Бёркшир, Великобритания), в местной , состоялась свадебная церемония восходящей кинозвезды Кейт Уинслет и ассистента режиссёра  (спустя всего пару лет их союз распался).
 25 ноября—30 ноября — впервые после Второй мировой войны глава китайского государства — председатель КНР Цзян Цзэминь посетил Японию.
 26 ноября
 в Индии , погибло более 200 человек.
 Вилис Криштопанс стал премьер-министром Латвии.
 28 ноября — чернокожая трансгендерная женщина Рита Хестер, работавшая проституткой под псевдонимом «Наоми» была найдена мёртвой у себя дома в пригороде Бостона (штат Массачусетс) со множеством ножевых ранений в грудь. Убийство не раскрыто.
 30 ноября — Любчо Георгиевский стал самым молодым премьер-министром мира, занимая офис главы правительства Македонии в 32 года.

Декабрь 
 4 декабря — 93-й старт (STS-88) по программе Спейс Шаттл. 13-й полёт шаттла Индевор. Экипаж — Роберт Кабана, Фредерик Стеркоу, Джеймс Ньюман, Нэнси Кэрри, Джерри Росс, Сергей Крикалёв (Россия). Первый американский модуль (Unity) был пристыкован к МКС.

 6 декабря
 На президентских выборах в Венесуэле победу одержал Уго Чавес.
 Президент Габона с 1967 года Омар Бонго переизбран на 5-й срок, набрав 66,88 %.
 8 декабря — убийство британских инженеров в Чечне
 11 декабря — катастрофа A310 под Сураттхани. Погиб 101 человек.
 14 декабря
 Начала своё вещание радиостанция «Наше радио».
 В четыре утра в знак протеста против действий власти и издевательств со стороны администрации шахты им. Баракова (на Донбассе), которая должна зарплату с 1996 года, отчаявшийся горняк Александр Михалевич совершил акт самосожжения. 17 декабря вся задолженность была погашена.
 15 декабря — Смаил Хамдани занял должность премьер-министра Алжира.
 16—19 декабря — США и Великобритания проводят военную операцию против Ирака «Лиса пустыни».
 
 20 декабря — Киргизия вступила в ВТО.
 24—25 декабря — в Москве в ходе визита президента Белоруссии А. Лукашенко подписана Декларация о дальнейшем единении Белоруссии и России, Договор о равных правах граждан, а также Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.
 29 декабря — Красные Кхмеры (неофициальное название крайне левого течения в коммунистическом движении аграрного толка в Камбодже) извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек.

Продолжающиеся события 
 Гражданская война в Бирме
 Гражданская война в Анголе
 Война в Восточном Тиморе
 Ачехский конфликт
 Вторая гражданская война в Судане
 Гражданская война на Шри-Ланке
 Турецко-курдский конфликт
 Арабо-израильский конфликт
 Карабахский конфликт
 Гражданская война в Сомали
 Гражданская война в Афганистане
 Кашмирский конфликт
 Грузино-южноосетинский конфликт

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Компьютерные игры

Авиация

Общественный транспорт

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1998 году

Январь 
 2 января — Тимоти Фосу-Менса, голландский футболист.
 13 января — Габриэль Дэйлман, канадская фигуристка: олимпийская чемпионка в команде (2018 год).
 23 января
 XXXTentacion, американский рэпер. (убит в 2018)
 Рейчел Кроу, американская певица, актриса и комик.
 28 января — Ариэль Уинтер, американская актриса, озвучивания и певица.
 29 января — Лысов, Михаил Павлович, российский футболист.

Февраль 
 2 февраля — Антон Антонов, российский футболист, защитник.
 7 февраля — Шарлот, российский музыкант, певец и автор песен.
 17 февраля — Моргенштерн, российский рэп-исполнитель и музыкант.
 19 февраля — Ким Чону, южнокорейский певец участник бой-бенда NCT и его юнита NCT 127.

Март 
 9 марта — Со Су Джин, южнокорейская певица, участница группы (G)I-DLE.
 19 марта — Сакура Мияваки, японская певица участница японской идол-группы HKT48 и участница южнокорейско-японской проектной группы IZ*ONE.
 26 марта — Сатоко Мияхара, японская фигуристка, чемпионка четырёх континентов (2016 год).
 31 марта — Стримерша Карина, российский стример, видеоблогер.

Апрель 
 6 апреля — Пейтон Рой Лист, американская актриса.
 9 апреля — Эль Фаннинг, американская актриса.
 10 апреля — Анна Погорилая, российская фигуристка.
 19 апреля — Патрик Лайне, финский хоккеист.
 24 апреля — Райан Ньюман, американская актриса, певица и фотомодель.
 30 апреля — Оливия Деджонг, австралийская актриса.

Май 
 13 мая — Лука Зинедин Зидан Фернандес, французский футбольный вратарь.
 26 мая — Александра Семёнова, российская гимнастка.
 28 мая — Ким Дахён, южнокорейская певица и рэпер, участница группы Twice.

Июнь 
 5 июня — Юлия Липницкая, российская фигуристка: олимпийская чемпионка в команде (2014 год).
 15 июня — Рэйчел Кови, американская актриса

Июль 
 8 июля 
 Дарья Спиридонова, российская гимнастка.
 Майя Хоук, американская актриса и модель.
 10 июля — Хейли Пуллос, американская актриса.
 22 июля — Мэдисон Петтис, американская актриса.
 29 июля — Анна Мурасигэ, японская певица и актриса, участница идол-группы HKT48.

Август 
 3 августа — Кози Зулсдорф, американская актриса и певица.
 8 августа — Шон Мендес, канадский певец и автор-исполнитель
 13 августа
 Дина Алексеевна Аверина, российская художественная гимнастка.
 Арина Алексеевна Аверина, российская художественная гимнастка.
 25 августа — Чайна Энн Макклейн, американская актриса, певица и автор песен.
 26 августа — Чон Соён, южнокорейская певица, рэпер и автор песен, участница группы (G)I-DLE.

Сентябрь 
 18 сентября — Кристиан Пулишич, американский футболист.

Октябрь 
 1 октября — Тима Белорусских, белорусский певец и автор песен.
 7 октября — Трент Александер-Арнолд, английский футболист.
 22 октября — Родрик Уэйн Мур-младший (Roddy Ricch), американский рэпер.
 23 октября — Амандла Стенберг, американская актриса.
 29 октября — Лэнс Стролл, канадский гонщик.

Ноябрь 
 2 ноября — Чун Элки, гонконгская певица и актриса участница южнокорейской гёрл-группы CLC.
 4 ноября — Дарси Роуз Бирнс, американская актриса.

Декабрь 
 2 декабря
 Эмбер Монтана, американская актриса.
 Аннализа Бассо, американская кино- и телеактриса, фотомодель..
 16 декабря — Чжоу Цзецюн, китайская певица.
 20 декабря — Килиан Мбаппе, французский футболист.
 22 декабря — Джи Ханнелиус, американская актриса, комедиантка и певица.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1998 году
Список умерших в 1998 году

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Билл Клинтон, президент США; Кеннет Стар, американский юрист.

Нобелевские премии 
 Физика — Роберт Лафлин, Хорст Штермер и Дэниел Цуи — «За открытие новой формы квантовой жидкости (при низких температурах и сильном магнитном поле) в частицы с новыми свойствами, имеющими, в частности, дробный электрический заряд».
 Химия — Вальтер Кон — «За развитие теории функционала плотности», Джон Попл — «За разработку вычислительных методов квантовой химии».
 Медицина и физиология — Роберт Ферчготт, Луис Игнарро, Ферид Мурад — «За открытие роли оксида азота как сигнальной молекулы в регуляции сердечно-сосудистой системы».
 Экономика — Амартия Сен — «За его вклад в экономику благосостояния».
 Литература — Жозе Сарамагу — «За работы, которые, используя притчи, подкреплённые воображением, состраданием и иронией, дают возможность понять иллюзорную реальность».
 Премия мира — Джон Хьюм, Дэвид Тримбл — «За усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии».

См. также

Примечания